Ranoidea (geslacht) - een kikkergeslacht behorend tot de familie Pelodryadidae
 Ranoidea (Clade) - een clade van de kikkers behorend tot de onderorde Neobatrachia.